Název Košetický potok má více vodních toků:

 Košetický potok (přítok Čeminského potoka) – levostranný přítok Čeminského potoka v okrese Plzeň-sever
 Košetický potok (přítok Martinického potoka) – pravostranný přítok Martinického potoka v okrese Pelhřimov